Indonesië
 Poto Tano (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumbawa Barat in de provincie West-Nusa Tenggara
 Poto Tano (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa Barat in de provincie West-Nusa Tenggara